Distretto di Anco – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Anco – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Anco-Huallo – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Ancón – distretto del Perù nella regione di Lima